Um total de 220 se classificaram para o evento (113 homens and 107 mulheres). Cotas foram atribuídas aos países de acordo com o desempenho dos atletas nos Campeonatos Mundiais de 2012 e 2013.

Um atleta também precisa atender aos requisitos antes de competir: Durante a temporada de 2012/13 ou 2013/14 o atleta deve ter dois resultados no IBU Cup, Campeonato Europeu, Campeonato Mundial ou Copa do Mundo, nas modalidades sprint ou individual, com o tempo menor que 20% acima do tempo médio dos três melhores atletas. Ou dois resultados na metade superior no Campeonato Mundial Júnior. Eles também podem ter uma combinação de ambos os critérios (um de cada). Todos os membros do revezamento devem atender a essa exigência também.

Se uma nação rejeita uma vaga, a cota vai passando à nação seguinte até que todas as cotas sejam preenchidas.

Tabela de qualificação por país

 Canadá classificou cinco atletas por gênero, mas decidiu enviar apenas quatro.
 Finlândia classificou cinco atletas por gênero, mas decidiu enviar apenas dois.
 Eslováquia classificou cinco atletas por gênero, mas decidiu enviar quatro.
 Suécia classificou cinco atletas no feminino, mas decidiu enviar apenas uma.
 Áustria classificou quatro atletas no feminino, mas decidiu enviar apenas três.

Lista final

Masculino

Feminino

Os pontos da Dinamarca consistem de atletas da Groenlândia, uma nação constituinte autónoma do Reino da Dinamarca.

Ligações externas
Resultados dos Campeonatos Mundiais

Qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014
Eventos do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2014